Spojení písmene M a číslice 36 může mít různé významy:

 Messier 36 – otevřená hvězdokupa
 M36 Jackson – americký stíhač tanků
 Třída M36 – hlídkové čluny Thajského královského námořnictva